|-
| 37801 ||  || 19 noiembrie 1997 || Xinglong || 
|-
| 37802 - ||  || 3 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37803 - || 1997 YY || 20 decembrie 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 37804 ||  || 23 decembrie 1997 || Xinglong || 
|-
| 37805 - ||  || 28 decembrie 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 37806 - ||  || 30 decembrie 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 37807 - ||  || 27 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37808 - ||  || 31 decembrie 1997 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 37809 - ||  || 29 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37810 - ||  || 31 decembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37811 - ||  || 6 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37812 - ||  || 8 ianuarie 1998 || Caussols || 
|-
| 37813 ||  || 4 ianuarie 1998 || Xinglong || 
|-
| 37814 ||  || 4 ianuarie 1998 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 37815 - ||  || 19 ianuarie 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 37816 ||  || 19 ianuarie 1998 || Nachi-Katsuura || , T. Urata
|-
| 37817 ||  || 19 ianuarie 1998 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 37818 - ||  || 18 ianuarie 1998 || Caussols || 
|-
| 37819 - ||  || 20 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 37820 - ||  || 25 ianuarie 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 37821 - ||  || 25 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 37822 - ||  || 25 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 37823 - ||  || 25 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 37824 ||  || 25 ianuarie 1998 || Nachi-Katsuura || , T. Urata
|-
| 37825 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37826 - ||  || 28 ianuarie 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 37827 - ||  || 29 ianuarie 1998 || Caussols || 
|-
| 37828 - ||  || 31 ianuarie 1998 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 37829 - ||  || 31 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 37830 - ||  || 31 ianuarie 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 37831 - ||  || 27 ianuarie 1998 ||  || E. W. Elst
|-
| 37832 - ||  || 29 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37833 - ||  || 29 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37834 - ||  || 25 ianuarie 1998 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37835 - ||  || 25 ianuarie 1998 ||  || , 
|-
| 37836 - ||  || 25 ianuarie 1998 || Cima Ekar || U. Munari, M. Tombelli
|-
| 37837 ||  || 9 februarie 1998 || Xinglong || 
|-
| 37838 - || 1998 DF || 17 februarie 1998 ||  || 
|-
| 37839 - ||  || 19 februarie 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 37840 - ||  || 20 februarie 1998 ||  || 
|-
| 37841 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37842 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37843 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37844 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37845 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37846 - ||  || 17 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37847 - ||  || 22 februarie 1998 || Haleakalā || NEAT
|-
| 37848 - ||  || 27 februarie 1998 || Caussols || 
|-
| 37849 - ||  || 22 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37850 - ||  || 22 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37851 - ||  || 24 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37852 ||  || 22 februarie 1998 || Xinglong || 
|-
| 37853 - ||  || 27 februarie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37854 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37855 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37856 - ||  || 1 martie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 37857 - ||  || 5 martie 1998 || Reedy Creek || 
|-
| 37858 - ||  || 3 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37859 Bobkoff ||  || 23 martie 1998 || Ondřejov || 
|-
| 37860 - ||  || 23 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37861 - ||  || 23 martie 1998 || Prescott || 
|-
| 37862 - ||  || 24 martie 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 37863 - ||  || 20 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 37864 - ||  || 24 martie 1998 || Caussols || 
|-
| 37865 - ||  || 28 martie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 37866 - ||  || 28 martie 1998 || Caussols || ODAS
|-
| 37867 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37868 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37869 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37870 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37871 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37872 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37873 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37874 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37875 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37876 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37877 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37878 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37879 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37880 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37881 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37882 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37883 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37884 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37885 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37886 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37887 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37888 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37889 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37890 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37891 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37892 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37893 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37894 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37895 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37896 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37897 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37898 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37899 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 37900 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-